Oliver Wood (ciclista) (Wakefield, 1995), ciclista anglès
 Oliver Wood (director de fotografia) (Londres), director de fotografia anglès
 Oliver Wood (general) (1825–1893), general estatunidenc

Altres:
 Oliver Wood (Harry Potter) personatge de ficció de la saga de Harry Potter